Thüringer Bahnhof steht für:
 
 Halle (Saale) Thüringer Personenbahnhof, einen von 1841 bis 1890 genutzten Vorgängerbahnhof des Hauptbahnhofs in Halle (Saale)
 Leipzig Thüringer Bahnhof, einen von 1857 bis 1907 genutzten Vorgängerbahnhof des Hauptbahnhofs in Leipzig
 Halle (Saale) Thüringer Güterbahnhof, einen von 1871 bis 1991 und nur für den Güterverkehr genutzten Bahnhof in Halle (Saale)